USS Pickerel — название двух подводных лодок ВМС США. Дано в честь американской щуки.

 USS Pickerel (SS-177) — подводная лодка типа Porpoise. Спущена на воду в 1936 году. Пропала без вести в 1943 году.
 USS Pickerel (SS-524) — подводная лодка типа «Тенч». Спущена в 1944 году, исключена из списков флота в 1977 году.

Подводная лодка USS F-3 (SS-22) должна была называться USS Pickerel, однако незадолго перед спуском была переименована.